Grijze reuzenkangoeroe
 Rode reuzenkangoeroe
 Westelijke grijze reuzenkangoeroe